Jorge Maciel ist der Name folgender Personen:

* Jorge Maciel (Sänger) (1920–1975), argentinischer Tangosänger
 Jorge Maciel (Segler), spanischer Segler